Pollner ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Pollner (um 1875–nach 1902), österreichische Theaterschauspielerin
 Melvin Pollner (1940–2007), US-amerikanischer Soziologe